National Barn Dance (radioprogramma), Amerikaans radioprogramma met countrymuziek van 1924-1960
 National Barn Dance (film), film uit 1943